Die Divizia B 1957/58 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Die Liga wurde nach sieben Jahren Kalenderrhythmus wieder im Herbst-Frühjahr-Modus ausgetragen. Die beiden Staffelsieger Știința Cluj und Farul Constanța stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die jeweils zwei letzten Vereine in die Divizia C abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1957/58 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1957/58
1957 58